Phước Trung (Tiền Giang), een xã in de Vietnamese provincie Tiền Giang.
 Phước Trung (Bà Rịa-Vũng Tàu), een phường van Bà Rịa in de Vietnamese provincie Bà Rịa-Vũng Tàu.
 Phước Trung (Ninh Thuận), een xã in de Vietnamese provincie Ninh Thuận.